Coriolis puede referirse a:

 Gaspard Coriolis, ingeniero y matemático francés.
 Efecto Coriolis, nombre que se da a la aceleración relativa que sufre un objeto que se mueve dentro de un sistema de referencia no inercial en rotación cuando varía su distancia respecto al eje de giro.
 Coriolis (satélite), un satélite de observación terrestre de los Estados Unidos.
 Coriolis (cráter), un cráter de impacto en la cara oculta de la Luna